Szántó Margit
 Szántó Margit (1924–2010) Jászai Mari-díjas magyar színésznő
 Szántó Margit (1939–2002) magyar szobrászművész